Moratalla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Moratalla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Moratalla är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Buitre,  meter över havet,  km söder om Moratalla. Runt Moratalla är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Caravaca,  km söder om Moratalla. Trakten runt Moratalla består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia